Denby (Derbyshire), een civil parish in het Engelse graafschap Derbyshire
 Denby (South Dakota), een gehucht in de Amerikaanse staat South Dakota